Томас Томпсон:
 Томпсон, Том (1894—?) — английский футболист.
 Томпсон, Томас Альфред (1868—1953) — канадский фермер.
 Томпсон, Томас Джей — американский режиссёр.
 Томпсон, Томас Ларкин (1838—1898) — американский дипломат.
 Томпсон, Томас Генри (1866—1925) — канадский купец.
 Томпсон, Томас Гордон (1888—1961) — американский химик и океанограф.
 Томпсон, Томас Л. (род. 1939) — американский библеист и теолог.
 Томпсон, Томас Перронет (1783—1869) — британский реформатор.
 Томпсон, Томас Уэстон (1766—1821) — американский федералист.
 Томпсон, Томас Чарльз (1821—1892) — британский лейборист.
 Томпсон, Томас (1766—1828) — британский адмирал.
 Томпсон, Томас (род. 1934) — английский крикетчик.
 Томпсон, Томас (1754—1828) — британский проповедник.
 Томпсон, Томас (1773—1816) — английский поэт.
 Томпсон, Томас — английский игрок в регбилиг.
 Томпсон, Томас (1831—1919) — новозеландский политик, министр юстиции и обороны.
 Томпсон, Томми (род. 1941) — американский политик, 42-й губернатор Висконсина.
 Томпсон, Томми (род. 1995) — американский футболист.
 Томпсон, Томми (1932—1982) — американский журналист и писатель.
 Томпсон, Томми (род. 1928) — английский футболист.
 Томпсон, Томми (род. 1938) — английский футболист.
 Томпсон, Томми (1910—1971) — американский бейсболист, аутфилдер.
 Томпсон, Томми (1906—1967) — американский каллиграфист и дизайнер.
 Томпсон, Томми (1916—1989) — игрок в американский футбол, квотербек.
 Томпсон, Томми (1913—1985) — канадский парковый комиссионер.
 Томпсон, Томми (1927—1990) — игрок в американский футбол, лайнбекер.
 Томпсон, Томми (род. 1972) — игрок в американский футбол, пантер.
 Томпсон, Томми (1889—1963) — американский бейсболист, питчер.
 Томпсон, Томми (1886—1916) — южноафриканский регбист.